Соплевка — название населённых пунктов в России:

 Соплевка — до 1934 г. название села Красный Бор в Вешкаймском районе Ульяновской области.
 Соплевка — до 1953 г. название поселка Дубравка в Цильнинском районе Ульяновской области.